Esistono due comuni con questo nome

Pardines, comune francese nel dipartimento del Puy-de-Dôme
Pardines, comune spagnolo nella comunità autonoma della Catalogna